Лапка (,  — дворянский род, герба Дружина, восходящий к началу XVI века. Происходят из Менского повета в Великом княжестве Литовском, первое упоминание датируется 1655 годом. В средине XVII века Станислав Станиславович Лапа наделён вотчинами, на которое его уполномочил Алексей Михайлович. Семейство распалось на несколько ветвей.

Описание герба 
В поле червлёном река серебряная, текущая сверху вниз, с правой стороны в левую, по кривой линии. В нашлемнике виден выходящий лев золотой между двумя трубами сербряными с бубенчиками золотыми.

Литература 
 Крестоприводная книга шляхты Великого княжества Литовского 1655 г. // Памятники истории Восточной Европы — М.; Варшава, 1999 Т. 4.

Дворянство Белоруссии
Шляхетские роды герба Дружина